Tupelo puede referirse a:
La ciudad estadounidense de Tupelo en Arkansas.
La ciudad estadounidense de Tupelo en Misisipi.
La ciudad estadounidense de Tupelo en Oklahoma.
Un sinónimo del género botánico '''''Nyssa.